Down the Road peut désigner :

 Down the Road, un album du groupe Manassas (1973)
 Down the Road, une chanson des Bee Gees parue sur l'album Mr. Natural (1974)
 Down the Road, un album de Larry Stewart (1993)
 Down the Road, un album de Van Morrison (2002)

 Down the Road, une chanson de 1990 de Mac McAnally de son album Simple Life
 Down the Road, une chanson de 2012 de C2C de l'album TETR4

 Down the Road le titre original du film Punishment sorti en 2013.
 Down the Road, une chanson du groupe Les Variations parue en 1971